Кейла — місто та міський муніципалітет на північному заході Естонії
 Кейла — волость в Естонії
 Кейла — річка в північній Естонії
 Кейла — водоспад на річці Кейла

Ім'я 
 Кейла Коста ( 1983) — бразильська стрибунка
 Кейла Джедрік — персонаж роману Ф. Герберта «Експеримент Досаді»

Див. також 
 Кайла () — громада в Німеччині, розташована в землі Тюрингія
 Кейласький район